Seashore est un logiciel open source de traitement d'image bitmap (dessin, retouche, animation, etc.) sous licence GPL.

Basé sur la technologie de GIMP, il utilise le format de fichier natif XCF mais inclut aussi un grand nombre d'autres formats tels que TIFF, JPEG et PNG. Il supporte en lecture seule les formats BMP, PDF et GIF.

Le but de Seashore est de rendre disponible un outil semblable à GIMP, basé sur la bibliothèque GTK+, pour les utilisateurs de Mac OS X, sans utiliser le système de fenêtrage X11. C'est la raison pour laquelle ce logiciel est écrit avec Cocoa.

Voir aussi

Liens internes 

 GIMP

Liens externes 

  Site officiel de Seashore
  Page internet du projet Seashore sur sourceforge.net
  Page internet du portage de GIMP sur Mac OS X

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Mac OS
Logiciel graphique